Die Scottish Football League Division Two wurde 1922/23 zum 24. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die vierundzwanzigste Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1922/23 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann der FC Queen’s Park, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Clydebank den Aufstieg in die Division One sicherte. Der FC East Stirlingshire zog sich am Saisonende aus der Liga zurück.

Statistik

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Weblink 
 Scottish Division Two 1922/23 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1922/23
1922 23